Атомэнергопроект  — инжиниринговые подразделения дивизиона инжиниринга и проектирования АЭС  ГК «Росатом». 100 % акций каждого из трёх Атомэнергопроектов находится в собственности компании «Атомэнергопром».

 Атомэнергопроект (Москва)
 Атомэнергопроект (Санкт-Петербург)
 Атомэнергопроект (Нижний Новгород)

См. также 
 Атомэнергоэкспорт